De prins en de bedelaar - boek van Mark Twain
 verfilmingen van dit boek:
 The Prince and the Pauper (1937)
 The Prince and the Pauper (1962)
 The Prince and the Pauper (1977)
 The Prince and the Pauper (1990), Disney-tekenfilm
 The Prince and the Pauper (1996), miniserie
 The Prince and the Pauper (2000)